Ната́лья Алексе́ева:
 Алексеева, Наталья Александровна (род. 1972) — российская баскетболистка.
 Алексеева, Наталья Игоревна (род. 1986) — российская легкоатлетка (тройной прыжок).